Пешковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:
 Сельское поселение «Пешковское» — входит в Нерчинский район Забайкальского края.
 Сельское поселение Пешковское — входит в Солнечногорский район Московской области.
 Пешковский сельсовет — входит в Убинский район Новосибирской области.
 Пешковское сельское поселение — входит в Азовский район Ростовской области.